Бострог (предп. ) — узкая, приталенная куртка с двумя карманами по бокам, на шести пуговицах и со стоячим воротником — одежда голландских моряков и крестьян.

В русском военном флоте бострог появился вместе с нанятыми Петром I матросами — иностранцами.

Эта одежда прижилась на императорском флоте и несколько десятков лет русские моряки были одеты в бостроги голландских крестьян.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Словарь русского языка XVIII века.

Куртки
Военная форма